Mesia är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Mesia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mesia är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Mesia sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Mesia. Runt Mesia är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ordes,  km väster om Mesia. Omgivningarna runt Mesia är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien